

Geografia
 Nunziata – frazione di Mascali, nella città metropolitana di Catania

Onomastica
 Nunziata – variante del nome proprio di persona italiano femminile Annunziata

Persone
 Carmine Nunziata – ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Elena Mauti Nunziata – cantante lirica italiana

Altro
 Piazza della Nunziata – piazza di Genova